Суази-су-Монморанси () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Расположен примерно на 15 км севернее Парижа и на 19 км восточнее Сержи.

Население —  человека (2008).

Демография 

Динамика населения (Cassini и INSEE):

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания